Сто двадцатый сезон в истории МЛБ, начало которого было запланировано на 26 марта 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 в соответствии с рекомендациями ЦКЗ руководство лиги приняло решение о переносе старта чемпионата на неопределённый срок. В конце июня было объявлено, что в регулярном чемпионате команды сыграют по шестьдесят матчей, плей-офф пройдёт в расширенном формате. Матч звёзд лиги был отменён. Регулярный чемпионат стартовал 23 июля игрой между действующим победителем Мировой серии «Вашингтон Нэшионалс» и «Нью-Йорк Янкиз», последние его матчи были сыграны 28 сентября. В плей-офф, впервые в истории лиги, вышло шестнадцать команд.

Финалистами Мировой серии стали «Тампа-Бэй Рейс» и «Лос-Анджелес Доджерс». Все игры серии прошли на нейтральном поле в Арлингтоне. Победу в шести матчах одержали «Доджерс». Самым ценным игроком Мировой серии был признан шортстоп победителей Кори Сигер. Для Доджерс чемпионский титул стал седьмым в истории и первым с 1988 года.

Драфт Главной лиги бейсбола прошёл в виртуальном формате и был сокращён с сорока до пяти раундов. Под общим первым номером клубом «Детройт Тайгерс» был выбран игрок третьей базы Спенсер Торкелсон из университета штата Аризона.

Расписание 
Первоначальное расписание матчей сезона 2020 было объявлено 12 августа 2019 года. Первые игры регулярного чемпионата должны были состояться 26 марта. Эта дата стала бы самой ранней в истории лиги без учёта выездных игр за пределами США.

Запланированные матчи Интерлиги включали в себя противостояния команд Восточного дивизиона Американской лиги против Центрального дивизиона Национальной лиги, Центральный дивизион Американской лиги должен был сыграть против Западного дивизиона Национальной лиги, а Западный дивизион Американской лиги встречался бы с Восточным дивизионом Национальной лиги.

В рамках сезона должно было состояться несколько игр за пределами США и Канады: с 28 по 30 апреля в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико, а 13 и 14 июня в Лондоне. На 13 августа была запланирована игра между «Нью-Йорк Янкиз» и «Чикаго Уайт Сокс» в Дайерсвилле, Айова, посвящённая фильму «Поле его мечты». Специально к матчу планировалась постройка временного стадион, вмещающего 8 000 зрителей. Двадцать третьего августа в Уильямспорте, Пенсильвания, должна была пройти игра между «Балтимор Ориолс» и «Бостон Ред Сокс», приуроченная к финалу чемпионата детской лиги. Матч всех звёзд лиги должен был состояться 14 июля в Лос-Анджелесе на «Доджер-стэдиум». В начале июля лига объявила об отмене Матча всех звёзд. «Доджерс» получили право принять игру в сезоне 2022 года. 

Переговоры о новом формате сезона начались сразу же после введения запрета на проведение спортивных мероприятий в США. Двадцать шестого марта профсоюз игроков и лига договорились, что комиссар МЛБ будет иметь полномочия личным решением установить количество игр регулярного чемпионата, если стороны не придут к соглашению. При этом лига брала на себя обязательство обеспечить как можно более длительный сезон. Новое расписание чемпионата было опубликовано 6 июля. Согласно ему каждая команда проведёт шестьдесят матчей, сорок из которых с соперниками по дивизиону. Пары соперников из разных дивизионов были пересмотрены с учётом географического положения клубов. Регулярный чемпионат стартует 23 июля матчем между «Вашингтон Нэшионалс» и «Нью-Йорк Янкиз». Игра в Дайерсвилле осталась в календаре, но вместо «Янкиз» в ней сыграют «Сент-Луис Кардиналс». День Джеки Робинсона, традиционно отмечаемый 15 апреля, перенесён на 28 августа и приурочен к годовщине Марша на Вашингтон. Планировалось, что в плей-офф по итогам чемпионата выйдет по пять команд от каждой из лиг, но за несколько часов до первой игры сезона лига и профсоюз пришли к соглашению о его расширении. Кроме победителей дивизионов, в плей-офф выйдут все команды, ставшие вторыми, а также по две лучших из числа остальных в каждой лиге. Всего в матчах на вылет сыграет шестнадцать команд.

Расписание игр плей-офф было согласовано лигой и профсоюзом в сентябре. Раунд уайлд-кард стартует 29 сентября в Американской лиге и днём позже в Национальной, команды проведут серии до двух побед. Дальнейшие этапы пройдут на нейтральных полях, чтобы минимизировать число переездов. Игры Дивизионной серии Американской лиги пройдут в Сан-Диего и Лос-Анджелесе, Национальной лиги — в Арлингтоне и Хьюстоне. Проведение Чемпионских серий запланировано в Сан-Диего и Арлингтоне, который также должен принять Мировую серию.

Изменения в правилах 
В сезоне 2020 в правилах лиги будут запланированы следующие изменения:
 Выходящий на поле питчер может быть заменён только после того, как он сыграл не менее чем против троих отбивающих соперника, либо в случае травмы или завершения иннинга;
 Количество посещений тренером питчерской горки сокращено с пяти до четырёх;
 Изменено максимальное число игроков в активном ростере команды: с начала сезона до 31 августа он будет включать 26 человек вместо 25, а с 1 сентября до конца регулярного чемпионата — 28 человек вместо 40.

После изменения расписания и сокращения чемпионата перечень нововведений был пересмотрен. Закрытие периода обменов было перенесено с 31 июля на 31 августа. Каждая команда сможет задействовать по ходу сезона шестьдесят игроков. В активном ростере в первые две недели чемпионата может находиться тридцать игроков, во вторые две недели — двадцать восемь, а в оставшей части сезона — двадцать шесть. С целью сокращения времени матчей экстраиннинги в регулярном чемпионате команды будут начинать с раннером на второй базе. Правило, по которому каждый питчер должен сыграть не менее чем против трёх отбивающих, было оставлено в силе. В целях безопасности вводится регулярное тестирование игроков на COVID-19, соблюдение социальной дистанции для персонала и игроков на скамейке запасных, использование большего количества мячей и запрет на контакты между бейсболистами. Лига оставила за собой право переносить игры на другие стадионы и в другие города в случае возникновения угрозы здоровью и безопасности.

Тридцатого июля руководство лиги и профсоюз игроков договорились о сокращении игр до семи иннингов, если командам предстоит провести два матча в один день. Эта мера была призвана снизить риск для здоровья и уменьшить нагрузку на игроков при уплотнении расписания из-за переносов игр, вызванных коронавирусом и погодными условиями.

Изменения в руководстве команд

Межсезонье

Генеральные менеджеры

Главные тренеры

По ходу сезона

Генеральные менеджеры

Главные тренеры

Регулярный чемпионат

Положение команд

Плей-офф 
Игры раунда уайлд-кард прошли с 29 сентября по 2 октября 2020 года. Серии состоялись на полях команд, имеющих более высокий номер посева. Расписание игр дивизионного раунда было опубликовано 4 октября, все игры прошли в период с 5 по 10 октября. Команды Американской лиги сыграли свои серии в Сан-Диего и Лос-Анджелесе, а представители Национальной лиги играли в Арлингтоне и Хьюстоне.

Статистика

Бэттеры

Питчеры

Награды

Лучшие игроки недели

Ежемесячные награды

Американская лига

Национальная лига

Награды по итогам сезона

Золотая перчатка

Сильвер слаггер

Прочие награды

Вывод игровых номеров из обращения 
 «Сан-Франциско Джайентс» выведут из обращения номер 22, под которым выступал первый базовый Уилл Кларк, выступавший за клуб с 1986 по 1993 год.
 «Окленд Атлетикс» выведут из обращения номер 34, под которым за команду играл питчер Дэйв Стюарт.
 «Нью-Йорк Метс» выведут из обращения номер 36, под которым за команду играл питчер Джерри Кусман, победитель Мировой серии 1969 года.

Примечания 

МЛБ в сезоне 2020
Сезоны МЛБ
2020 год в спорте
Спортивные соревнования, отложенные из-за пандемии COVID-19